Charles Alvin Beckwith – militare statunitense
 Charles John Beckwith – generale britannico